Lizarazu peut désigner :

Patronyme 

 Bixente Lizarazu, né en 1969, est un footballeur français ;
 Peyo Lizarazu, né en 1975, est un surfeur français, frère du précédent.